Томаш Зогорна (; 3 января 1988, Хотеборж, район Гавличкув-Брод, Чехословакия) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий клуба «Оскарсхамн». Игрок сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Биография 
Воспитанник хоккейных клубов «Хотеборж» и «Пардубице». Выступал также в Северной Америке, играл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Драммондвилл Вольтижерс». В 2007 году вернулся на родину в «Пардубице». Выступал в высшей лиге за клуб, периодически уходя в аренду в «Градец Кралове» и «Хрудим». В 2015 году подписал контракт с российским клубом «Амур» из города Хабаровск. За сборную Чехии на чемпионате мира дебютировал в 2016 году. 17 января 2019 года в матче регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита» набрал 3 очка (гол и 2 передачи), что позволило стать ему лучшим бомбардиром «Амура» за всю историю выступлений клуба в КХЛ. 7 февраля 2019 года в матче Еврохоккейтура со сборной Швеции Томаш Зогорна вместе со своими братьями Гинеком и Радимом стали первыми в истории чешской сборной братьями, которые играли в одной тройке нападения. Ранее в сборной Чехословакии были братья Штястны, в истории чешской сборной это первый подобный случай.

28 января 2021 года, стало известно, что Томаш принял решение досрочно завершить свои выступления в составе хабаровчан, по причине того, что пожелал быть ближе к своей беременной супруге, которая должна родить в феврале месяце. Томаш поблагодарил болельщиков, партнёров по команде и руководство клуба за поддержку и понимание. Всего, на уровне КХЛ, провёл 6 сезонов, за которые сыграл 318 матчей (включая игры плей-офф), в которых забросил 65 шайб и отдал 101 результативную передачу. 20 июля 2021 года перешёл в шведский клуб «Оскарсхамн», в котором будет играть вместе с братом Гинеком.

Достижения 

 Чемпион Чехии 2010 и 2012

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2011

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021
 Чешская экстралига — 451 игра, 217 очков (94+123)
 КХЛ — 318 игр, 166 очков (65+101)
 Сборная Чехии — 107 игр, 36 очков (17+19)
 Юниорская лига Квебека — 157 игр, 107 очков (41+66)
 Чешская первая лига — 57 игр, 23 очка (9+14)
 Лига чемпионов — 6 игр, 1 очко (1+0)
 Европейский трофей — 25 игр, 17 очков (7+10)
 Кубок Шпенглера — 4 игры
 Всего за карьеру — 1125 игр, 567 очков (234 шайбы + 333 передачи)

Личная жизнь 
Младшие братья Гинек (род. 1990) и Радим (род. 1996) также хоккеисты, играют за команды «Оскарсхамн» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки ХК «Хрудим»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Амур»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года